En Pologne, Kijany peut faire référence à :

 Kijany, un village dans la voïvodie de Lublin
 Kijany, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix